Новопа́вловка — село в Кантемировском районе Воронежской области России.

Входит в состав Зайцевского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Мира,
 ул. Подгорная,
 ул. Совхозная.

Новопавловка сегодня  
В селе имеется торговый центр, пруд, родник с чистой водой.  

В 2015 году начато строительство проходящей неподалёку от села железнодорожной ветки в обход Украины "Журавка - Миллерово". 

Кроме того, работает сельхозпредприятие.

Примечания

Ссылки 
 Новопавловка (село)

Населённые пункты Кантемировского района